Le tournoi de tennis de Chine est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2012, classée en catégorie Premier Mandatory, se dispute à Pékin du  au .

Victoria Azarenka remporte le simple dames. En finale, elle bat Maria Sharapova, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Ekaterina Makarova et Elena Vesnina.

Faits marquants 
Les 4 joueuses qui ont participé aux demi-finales de l'Open de Tokyo sont exemptées du premier tour : Agnieszka Radwańska, Nadia Petrova, Angelique Kerber et Samantha Stosur.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Quatre joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Quatre équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Chine (ATP 2012)
 Tournoi de tennis de Chine
 Saison 2012 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2012
Chine
Chine
Tennis en septembre 2012
Tennis en octobre 2012
Compétition de tennis à Pékin